Levogiro ou sinistrogiro significa com rotação para a esquerda e designa algo que gira no sentido anti-horário, em contraposição ao sentido dextrogiro, podendo aplicar-se aos seguintes contextos:

 Em química, designa qualquer composto opticamente ativo que tem a característica de fazer girar o plano da luz polarizada no sentido anti-horário (ver isomeria óptica).

 Em bioquímica, isómero óptico cujo carbono assimétrico se encontra deslocado para a direita e é a imagem especular do mesmo isómero levogiro. 

 Em matemática, o sistema de referência que cumpre o sentido contrário ao da regra da mão direita.

 Em zoologia, diz-se do sentido de rotação do remoinho de pêlos, quando estes são dispostos em sentido anti-horário. 

Desambiguação